Цука́нов — русская фамилия, происходит от прозвания Цукан, то есть цокающий при разговоре.

Известные представители 
 Цуканов, Александр Иванович (1922—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Цуканов, Алексей Алексеевич (1915—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Цуканов, Василий Дмитриевич (1920—1982) — дважды кавалер ордена Александра Невского.
 Цуканов, Геннадий Ильич (1946—2014) — генеральный директор ОАО «Улан-Удэнский судостроительный завод».
 Цуканов, Георгий Эммануилович (1919—2001) — помощник Леонида Брежнева в ЦК КПСС.
 Цуканов, Евгений Ефимович (1897—1966) — советский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны
 Цуканов, Кирилл Игоревич (род. 1991) — российский и украинский спидвейный гонщик.
 
 Цуканов, Павел Дмитриевич (1970—2022) — советский и казахстанский хоккеист.



Топоним 
 Цуканов — хутор, Хомутовский район, Курская область, Россия

См. также 
 
 Цуранов